Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Stéphane Simian che hanno battuto in finale Patrick Baur e Clinton Ferreira 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Javier Frana /  David Rikl (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (semifinali)

 Ģirts Dzelde /  Udo Plamberger (primo turno)
 Sander Groen /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1997